Le PIKES Eishockey Club Oberthurgau est un club de hockey sur glace de Romanshorn en Suisse. Il évolue en , quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1965.

Palmarès 
 
 Champion en 2007-2008

Lien externe 
  Site officiel

Oberthurgau